Боярышник поздний () — дерево, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает США — штаты Мичиган и Иллинойс.

Произрастает в сырых местах, по долинам рек.

Ботаническое описание 
Дерево высотой 9—12 м.

Листья более узкие, чем у , к основанию часто клиновидно суженные.

Плоды обратнояйцевидные, тусклые, тёмно-красные с бледными точками, длиной 15—16 мм, шириной 12—13 мм.

Плодоношение в начале октября.

Таксономия 
Вид Боярышник поздний входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

поздний
Флора Северной Америки